Павел Фёдорович Николаев:
* Николаев, Павел Фёдорович (1921—?) — строитель, Герой Социалистического Труда.
 Николаев, Павел Фёдорович — депутат Верховного совета СССР 4-го созыва (1954—1959).